Nurmela ist der Name folgender Personen:

 Holger Nurmela (1920–2005), schwedischer Eishockeyspieler
 Mika Nurmela (* 1971), finnischer Fußball-Nationalspieler
 Sulo Nurmela (1908–1999), finnischer Skilangläufer
 Tapio Nurmela (* 1975), finnischer Nordischer Kombinierer

Nurmela bezeichnet außerdem:
 (1696) Nurmela, einen Asteroiden des Hauptgürtels